Kmín může být:

 kmín (rod) (Carum), rod rostlin z čeledi miříkovitých (Apiaceae)
 kmín (koření) – plody kmínu kořenného
 kmín kořenný (Carum carvi)
 kumin (psáno též cumin), čili kmín římský – plody šabreje kmínovitého
 šabrej kmínovitý Cuminum cyminum (nesprávně kmín římský), 
 kerblík lesní Anthriscus sylvestris (nesprávně kmín lesní),

Externí odkazy